Nossa Senhora da Glória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nossa Senhora da Glória (kommun), Sergipe, 
 Nossa Senhora da Glória (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar